Mineral Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mineral Township (Arkansas)
 Mineral Township (Illinois)
 Mineral Township (Kansas)
 Mineral Township (Barry County, Missouri)
 Mineral Township (Jasper County, Missouri)
 Mineral Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Mineral Springs Township